Le château de l'Hermine est le nom donné à plusieurs édifices situés à Vannes dans le Morbihan:

 Le Château de l'Hermine, ancienne résidence des ducs de Bretagne aujourd'hui disparue.
 L'Hôtel Lagorce, ancien hôtel particulier construit sur les ruines du château de l'Hermine.

Hermine